Алексей Сокол:
 Сокол, Алексей Николаевич (род. 1973) — белорусский государственный и политический деятель.
 Сокол, Алексей Яковлевич (1870—1939) — создатель памятника «Прометей Раскованный» в Днепродзержинске.